Soledad Pérez puede referirse a:

En :
 Soledad Pérez Domínguez periodista y diputada del PSOE en el Congreso;
 Soledad Pérez Rodríguez abogada y diputada del PSOE en el Parlamento de Andalucía;
En :
 Soledad Pérez (actriz) actriz de cine y televisión.